Eyob ist der Nachname von:
 Amanuel Eyob (* 1974), eritreischer Fußballschiedsrichter
 Metkel Eyob (* 1993), eritreischer Radrennfahrer
 Solomun Eyob, eritreischer Marathonläufer